Niemcy:
 Braunfels – miasto w kraju związkowym Hesja, w powiecie Lahn-Dill

Osoby:
 Michael Braunfels – niemiecki kompozytor
 Walter Braunfels – niemiecki kompozytor
 Wolfgang Braunfels – niemiecki historyk sztuki

Inne:
 Braunfels – zamek

Zobacz też:
 New Braunfels